Дон Фелипе има више значења:

 Дон Фелипе (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Фелипе (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику